Legge di guerra (Court Martial) – film del 1928 diretto da George B. Seitz
 Court Martial – serie televisiva del 1965